Tratado de Worms puede hacer referencia a alguno de los siguientes acuerdos firmados en la ciudad de alemana de Worms: 
 Concordato de Worms de 1122, que puso fin a la querella de las investiduras entre papas y reyes cristianos.
 Edicto de Worms de 1521, por el que se declaraba hereje a Martín Lutero tras la Dieta de Worms.
 Tratado de Worms de 1521, por el que Carlos V cedió a su hermano Fernando I los estados de Austria, Estiria, Carintia y Carniola.
 Tratado de Worms de 1743, firmado por Gran Bretaña, Austria y Cerdeña en el marco de la guerra de sucesión austriaca.